Fornixul (din latina fornix = boltă, arc) este un termen anatomic general cu semnificația de structură  în formă de arc, sau de spațiu în formă de boltă (concavitate sau fund de sac) formată de această structură. Se descriu:
 Fornixul cerebral sau Fornixul
 Fornixul conjunctival (fornixul conjunctival inferior și fornixul conjunctival superior)
 Fornixul sacului lacrimal 
 Fornixul vaginal  (bolta vaginului, fund de sac vaginal) care este împărțit în 3 regiuni: fornixul anterior, fornixul posterior, fornixul lateral
 Fornixul faringian (bolta faringelui)
 Fornixul stomacului sau fornixul gastric,  fornixul ventricular (fundul stomacului, marea tuberozitate a stomacului)

Bibliografie 
 Dorland's Illustrated Medical Dictionary. 2011
 Stedman's Medical Dictionary. 2006
 

Anatomie